MacManus ist der Familienname folgender Personen:

 Anna MacManus (1864–1902), unter dem Pseudonym Ethna Carbery schreibende irische Journalistin, Schriftstellerin und Dichterin
 Arthur MacManus (1889–1927), schottischer Gewerkschaftsfunktionär und Kommunist
 Chris MacManus (* 1973), irischer Politiker (Sinn Féin), MdEP
 Steve MacManus (* 1953), auch unter dem Pseudonym Ian Rogan, britischer Comic-Writer und Herausgeber